Храм Димитрия Ростовского — название православных храмов, освящённых во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского

 Храм Димитрия Ростовского — в Москве.
 Храм Димитрия Ростовского — в селе Сохрановка Ростовской области.
 Храм Димитрия Ростовского — в деревне Нишевицы Тверской области.
 Храм Димитрия Ростовского — в деревне Краснополец Тверской области.
 Церковь Святого Дмитрия Ростовского — в Барнауле.
 Храм Святителя Димитрия Ростовского — в Одессе.

См. также 
 Храм Димитрия Солунского
 Храм Димитрия Донского